Josef 2. (13. marts 1741 – 20. februar 1790) var kejser af det tysk-romerske rige fra 1765 til 1790, og regent i de Habsburgske Arvelande fra 1780 til 1790 som den ældste søn af Maria Theresia af Østrig og den Tysk-romerske kejser Frans 1. Stefan.

Josef 2. tog initiativ til mange reformer i sin regeringstid, hvoraf han dog tilbagekaldte hovedparten på sit dødsleje.

Biografi 

Josef blev født den 13. marts 1741 på Schönbrunn Slot i Wien som den ældste søn af Maria Theresia af Østrig og den Tysk-romerske kejser Frans 1. Stefan.

Han blev efter en grundig uddannelse kejser i det tysk-romerske rige ved faderens død i 1765, og året efter blev han medregent i Østrig, hvilket dog gav en del stridigheder med moderen. Først efter hendes død i 1780 kunne han forsøge at gennemføre sine ideer, der var udsprunget af oplysningstiden og den oplyste enevælde. Han gennemførte en række reformer ud fra det synspunkt, at almenvellet var statens eneste mål. 

Han forsøgte at frigøre kirken fra pavemagten og udstedte et toleranceedikt; Han gav pressen stor frihed, ophævede livegenskabet, reformerede skattevæsenet, koloniserede de slaviske lande, og var i det hele taget aktiv på det sociale område. 

De store forandringer gav imidlertid uro, og det kom til oprør i Ungarn og Belgien, og hans udenrigspolitik var heller ikke særlig heldig: Han blev ydmyget af Nederlandene, en tilnærmelse til Rusland gav ingen fordele, og et forsøg på at bytte sig til Bayern for Belgien blev heller ikke til noget. Så den højtstræbende mand døde træt og mismodig i 1790, men hans reformarbejde har haft stor betydning for den senere udvikling i Østrig.

Ægteskab og børn 
Josef giftede sig første gang per stedfortræder den 7. september 1760 i Parma og personligt den 6. oktober 1760 i Wien med prinsesse Isabella af Parma, datter af hertug Filip 1. af Parma og Louise Élisabeth af Frankrig. I ægteskabet blev der født to døtre.

Josef giftede sig anden gang per stedfortræder den 13. januar 1765 i München og personligt den 23. januar 1765 på Schönbrunn Slot udenfor Wien med prinsesse Maria Josepha af Bayern, datter af Karl 7., Tysk-romersk kejser og kurfyrste af Bayern. Der blev ikke født børn i ægteskabet.

Børn

Anetavle

Se også 
 Tidslinje over nogle europæiske regenter i det 18. århundrede

Referencer

Eksterne henvisninger 

 Josef 2. på hjemmesiden Die Welt der Habsburger (på tysk)

|-

|-

Huset Habsburg-Lothringen
Tysk-romerske kejsere
Konger af Ungarn
Konger af Bøhmen
Østrigere i 1700-tallet
Personer fra Wien